La saison 1978-1979 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

Berne remporte le sixième titre de son histoire, le quatrième en six ans.

Ligue nationale B

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1978-1979
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace